Никита Гаврилович Соломонов (род. 1929) — советский и российский , специалист в области экологии и экологической физиологии животных, член-корреспондент АН СССР (1990), член-корреспондент РАН (1991).

Биография 
Родился 27 сентября 1929 года в дер. Батамайы Кытыла 4-го Мальжагарского наслега Хангаласского улуса Якутской АССР.

В 1954 году — окончил естественный факультет Якутского государственного педагогического института.

С 1954 по 1974 годы — работал в Якутском государственном университете, пройдя путь от ассистента до заведующего кафедрой зоологии и декана биолого-географического факультета.

В 1961 году — защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экология водяной полевки в Центральной Якутии».

В 1972 году — защитил докторскую диссертацию на тему: «Опыт изучения популяционной экологии грызунов и зайца-беляка в Якутии».

В 1973 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1973 года — работает в Сибирском отделении АН СССР (СО РАН):
 1976—1980 годы — заведующий лабораторией экологической физиологии животных (1973—1984), заместитель директора по науке Института биологии Якутского филиала (ЯФ) СО АН СССР (сейчас это — Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН);
 1980—1986 годы — заместитель председателя Президиума ЯФ СО АН СССР;
 1986—1997 годы — директор Института биологии СО АН СССР / РАН;
 с 1997 года — советник РАН.

В 1990 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, а в 1991 году стал членом-корреспондентом РАН.

Научная и общественная деятельность 
Проводил исследования по выявлению региональных особенностей популяционной экологии массовых видов млекопитающих Центральной Якутии, динамики численности важнейших видов промысловых животных.

Под его руководством подготовлена и издана «Красная книга ЯАССР» (1987).

Совместно с зарубежными партнерами проводил работы по изучению экологии и миграций уникальных птиц Севера — стерха и очковой гаги.

Автор более 280 научных работ, в том числе 7 монографий.

Под его руководством защищены 25 кандидатских и 16 докторских диссертации.

Член научных советов, комиссий и редколлегий академических журналов. Главный редактор журнала АН РС(Я) «Наука и образование».

Основные труды 
 Ондатра и её промысел в Якутии. — Якутск, 1967. — 66 с.
 Животный мир Якутии: (Птицы и млекопитающие). — Якутск, 1975. — 184 с.
 Полиморфизм белков крови сельскохозяйственных животных Якутии. — Новосибирск, 1977. — 142 с. (в соавт.)
 Акклиматизация яка в Якутии. — Новосибирск, 1980. — 103 с. (в соавт.)
 Экология водяной полевки в Якутии. — Новосибирск, 1980. — 136 с.
 Беседы об охране природы. — Якутск, 1987. — 176 с.

Литература 
 Наука и техника в Якутии. 2004. № 7
 Якутия: Респ. обществ.-полит. газ. 2006. № 195

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1982)
 Медаль «За трудовую доблесть» (1974)
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1990)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Почётный знак «За отличные успехи в области высшего образования СССР»
 Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники (2003)
 Заслуженный деятель науки Якутской АССР (1979)
 Почётный гражданин Республики Саха (Якутия) (2006)

Примечания

Ссылки 
 
 
 Его статьи в РИНЦ

Выпускники Якутского государственного университета
Преподаватели Якутского государственного университета
Почётные граждане Республики Саха (Якутия)
Почётные граждане Якутска